Koppers ist der Familienname folgender Personen:

 Dico Koppers (* 1990), niederländischer Fußballspieler
 Heinrich Koppers (1872–1941), deutscher Brennstofftechniker und Industrieller
 Heinz Koppers, deutscher Boxer 
 Julia Schily-Koppers (1855–1944), deutsche Malerin
 Jürgen Koppers (1941–2006), deutscher Tonmeister
 Margarete Koppers (* 1961), deutsche Juristin
 Wilhelm Koppers (1886–1961), österreichischer Priester und Völkerkundler

Koppers steht für folgende Unternehmen:
 Koppers (Unternehmen), deutscher Anlagenbauer
 Sigdo Koppers, chilenischer Mischkonzern

Siehe auch:
 Koppers-Totzek-Reaktor, Vergaser
 Coppers, belgische Fernsehserie
 Kopper